Балака () — олиготипный род растений семейства .

Ботаническое описание

Распространение 
Виды рода встречаются на архипелагах Фиджи и Самоа: семь из девяти видов — эндемики Фиджи, остальные два — эндемики Самоа.

Таксономия 
Род Балака включает 9 видов:

Примечания 

Арековые
Флора Океании